Csiba ist der Familienname folgender Personen: